Rank, stengels of bladstelen met een draadachtige vorm.
 Nederlandse vervoeging van het Engelse rank up, in computerspellen het behalen van ervaringspunten om hogere rangen te behalen of delen van een spel vrij te geven.